Группу 2 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Литвы, Мальты, Словении, Украины, Финляндии и Швеции. Право бороться за выход в финальную часть в стыковых матчах получила сборная Швеции, занявшая первое место.

Время начала матчей — центральноевропейское (UTC+00:00).

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты

Бомбардиры 
5 голов

  Теренс Велла
  Деян Лазаревич

  Сергей Рыбалка
  Микаэль Исхак

4 гола

  Роберт Берич

  Филипп Будковский

3 гола

  Безус
  Шахов

  Лаури Далла Валле
  Мерван Челик

2 гола

  Ауримас Вилкайтис
  Роуэн Мускат
  Эней Еленич

  Андрей Богданов
  Дмитрий Коркишко
  Астрит Айдаревич

  Илоан Хамад
  Расмус Юнссон

1 гол

  Мартинас Дапкус
  Артурас Жулпа
  Марюс Мишкинис
  Донатас Накрошус
  Арвидас Новиковас
  Симонас Паулюс
  Тадас Элёшус
  Зак Мускат
  Кевин Кампл

  Матиц Марушко
  Матей Подлогар
  Райко Реп
  Дмитрий Гречишкин
  Темур Парцвания
  Тим Вяюрюнен
  Тими Лахти
  Юхо Ляхде
  Теро Мянтюля

  Йоэл Похъянпало
  Роопе Риски
  Мико Сумусало
  Петтери Форселл
  Самуэль Арментерос
  Йон Гвидетти
  Якоб Йоханссон
  Александер Милошевич

1 автогол
  Артурас Жулпа (в матче против Финляндии)

Ссылки 
 Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир